Austria:
 Gerasdorf bei Wien – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wien-Umgebung

Inne:
 Gerasdorf – więzienie

Zobacz też:
 Gerersdorf